Area 51 – zona militare statunitense
Area 51 – videogioco sparatutto con light gun del 1995
Area 51 – videogioco sparatutto in prima persona del 2005
Area 51 – film del 2015 diretto da Oren Peli
Area 51 (Area 51: An Uncensored History of America's Top Secret Military Base) – libro del 2011